Dorfkirche Schönebeck steht für:
 Dorfkirche Schönebeck (Bismark), Kirche im Ortsteil Schönebeck der Stadt Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Schönebeck (Gumtow), Kirche im Ortsteil Schönebeck der Gemeinde Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg, siehe Liste der Baudenkmale in Gumtow #Schönebeck

Siehe auch:
 Dorfkirche Groß Schönebeck
 Dorfkirche Schönbeck
 Kirchen in Schönebeck (Elbe)